Maschler ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Maschler (* 1933), deutscher Metallurg und Politiker (SPD)
 Kurt Maschler (1898–1986), Verleger
 Martin Maschler (1895–1994), Verleger in Berlin